Le terme maohi peut désigner :
 Le tahitien, .
 Les Maohis, ancêtres des peuples polynésiens.
 Les Maohis, appellation alternative des Tahitiens (en français « autochtone, du pays ») .